Vuurtoren van Delfzijl (1888), eerste vuurtoren van Delfzijl, in 1940 vernietigd.
 Vuurtoren van Delfzijl (1949), tweede vuurtoren van Delfzijl, in 1981 afgebroken.